Lucius Marcius Philippus was een naam die werd gebruikt door leden van de gens Marcia, die behoorden tot de tak van de Marcii Philippi.

 Lucius Marcius Philippus (consul in 91 v.Chr.), een beroemd Romeins redenaar in zijn tijd en vader van de consul van 56 v.Chr.
 Lucius Marcius Philippus (consul in 56 v.Chr.), de stiefvader van Gaius Octavius Thurinus (de latere Imperator Caesar Augustus) en schoolvader van Marcus Porcius Cato Uticensis minor
 Lucius Marcius Philippus (consul suffectus in 38 v.Chr.), zoon van de consul in 56 v.Chr. en zelf consul suffectus in 38 v.Chr.